Макенов Мырза
Кече жакында Кыргызстанда тан калтыраардык окуя кутулду, 25-августта 2022 жылы Макенов Мырза аттуу Бишкек шаарынын тургуну акча тууп байып Кетти . Азыркы учурда ал Кыргызстандык Форбс баракчасынын биринчи бетинде турмакчы болду. А так ОЗУ чёрт бала экен.
Силер менен Улукманхан болду чон акмак деген бул Мырза

См. также 
 Мирза